Шривастава:

 Шривастава — распространённая индийская фамилия, восходящая к касте писарей Каястха.
 Шривастава, Нирмала (1923—2011) — известная гуру из Индии, основательница Сахаджа-йоги.
 Шривастава, Чандрика Прасад (род. 1920) — индийский государственный служащий в отставке, дипломат.